Čtyřhra juniorů na French Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do deblové soutěže pařížského grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla dvojice složená ze Španěla Nicoly Kuhna a Maďara Zsombora Pirose. Kuhn do soutěže nezasáhl a Piros již nebyl věkově způsobilý ke startu v juniorské kategorii. 

Vítězem se stal pár složený z 18letého Čecha Ondřeje Štylera a 17letého Japonce Naoki Tadžimy, kteří ve finále zdolali pátou nasazenou dvojici Tchajwanců Ray Ho a Tseng Chun-hsin po setech 6–4 a 6–4. Oba šampioni tak získali premiérovou grandslamovou trofej. Štyler se na dvorce vracel po mononukleóze, kterou podělal několik týdnů před turnajem a jež způsobila jeho dvouměsíční neaktivitu. Do juniorského žebříčku si šampioni připsali 270 bodů, finalisté pak 180 bodů.

Nasazení hráčů 
  Sebastián Báez /  Thiago Seyboth Wild (semifinále)
  Hugo Gaston /  Clément Tabur (semifinále)
  Aidan McHugh /  Timofej Skatov (2. kolo)
  Drew Baird /  Nicolás Mejía (2. kolo)
  Ray Ho /  Tseng Chun-hsin (finále)
  Andrew Fenty /  Park Ui-sung (2. kolo)
  Nick Hardt /  Filip Cristian Jianu (1. kolo)
  Jonáš Forejtek /  Dalibor Svrčina (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

French Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018